Straight out of Hell (български превод: Направо от ада) е четиринадесетият студиен албум на германската пауър метъл група Helloween.

Излиза предпремиерно на 18 януари 2013 г. в Германия, Австрия и Швейцария.  Албумът е издаден ва 21 януари 2013 година в България от Virginia Records.

Включва 13 песни, а също така и 3 бонус парчета. Продуциран е от Чарли Бауърфайнд.

Straight out of Hell достига четвърто място в чарта на Германия (Media Control), което е най-високата позиция за албум на Хелоуин в Германия. Достига второ място в международния чарт на Япония и четвърто място във Финландия. 

Според Metal Katehizis „албумът е най-доброто създадено от групата от повече от две десетилетия насам и най-силната творба дотогава с вокалиста Анди Дерис“. 

В края на ноември 2012 г. е пуснат сингълът Nabataea, разказващ за древното кралство Набатея. През януари е пуснат и видеоклип към песента.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Саша Герстнер – китара
 Михаел Вайкат – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Даниел Льобле – барабани

Песни

Бонус песни 
 Another Shot of Life
 "Burning Sun (посветена на Джон Лорд)
 No Eternity

Външни препратки 
 Видеоклип на песента Nabataeа от официалния канал на Хелоуин в YouTube
 Straight out of Hell на уебсайта на Virginia Records ,

Източници 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2013 година